Dans le cadre de la politique de la ville, une ORU signifie selon le cas :
 Une Opération de renouvellement urbain dans le cadre des GPV. C'est une sorte de "mini" GPV. Les GPV ont remplacé les anciens GPU (Grands projets urbains) en 1999 ;
 Une Opération de rénovation urbaine dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du .
Les GPV/ORU en ZUS (Zone urbaine sensible) seront traités dorénavant comme des opérations de rénovation urbaine.

Les GPV/ORU hors ZUS bénéficieront du même traitement mais devront faire, pour le principe, l'objet de la demande de dérogation prévue à l'article 6 de ladite loi.

Dans le domaine médical, ORU signifie Observatoire Régional des Urgences.

Toponyme
 Oru (Aseri), village en Estonie